Het ATP-toernooi van Dallas 1983 (met de officiële naam Dallas Open 1983) werd van 12 tot en met 18 september gespeeld.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Dallas
ATP-toernooi van Dallas